GNM steht für:

 Germanische Neue Medizin
 Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg
 Gesellschaft für Neue Musik e. V.
 Goethe-Nationalmuseum (Weimar)

GN-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code der guineischen Region

Abkürzung